L'édition 2023 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 20 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Jack Draper, des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić et de l'Espagnol Rafael Nadal. Ils sont respectiment remplacés par Nikoloz Basilashvili, Márton Fucsovics, Christopher O'Connell et Ilya Ivashka.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison après son sacre à Rotterdam la semaine passée.

En double, Rohan Bopanna et Matthew Ebden décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Constant Lestienne et Botic van de Zandschulp. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2023)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2023
Doha
Sport au Qatar en 2023
Tennis en février 2023